Гамалі́й — прізвище євреїв ашкеназі.

 Гамалій Дмитро Михайлович — український краєзнавець, історик, шевченкознавець.
 Гамалій Дмитро — український кінорежисер, актор кіно.

Українські прізвища